Artykuł dotyczący sezonu 1985 Formuły 3000.

Zespoły i ich kierowcy

Kalendarz

Tablica wyników

Klasyfikacja kierowców

Linki zewnętrzne 
 

1985 w sportach motorowych
1985